

Sigle 
 Le Monde diplomatique – mensile francese
 Life Model Decoy – robot dell'universo Marvel Comics

Codici 
 LMD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Los Menucos (Argentina)
 lmd – codice ISO 639-3 della lingua lumun